

Osvajači odličja na OI u nogometu

Osvajačice odličja na OI u nogometu